Mit offenen Karten bezeichnet:
 Mit offenen Karten (Fernsehsendung), frz. , eine wöchentlich ausgestrahlte geopolitische Sendereihe auf ARTE
 Mit offenen Karten spielen, eine deutsche Redewendung, siehe Liste deutscher Redewendungen #K
 Mit offenen Karten (Roman), (Original: ), der 20. Kriminalroman von Agatha Christie
 Mit offenen Karten (2005), die Verfilmung des Romans als Langfolge der zehnten Staffel der Fernsehserie Agatha Christie’s Poirot